Хохштрассер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хохштрассер, Ксавье (род. 1988) — швейцарский футболист, полузащитник команды «Лозанна».
 Хохштрассер, Робин (1931—2013) — американский учёный физико-химик шотландского происхождения.